Un appareil photographique reflex est un appareil photographique équipé d'un système de visée comprenant un miroir redirigeant la lumière vers un verre dépoli. Il peut être de type :
 bi-objectif ;
 mono-objectif ;
 numérique.

Conçus à l'origine pour être utilisés avec une pellicule photographique de petit ou de moyen format, les reflex sont désormais numériques.